Удбина може да се односи на:

 Удбина (Лика), насеље и сједиште општине Удбина, раније општина Кореница, Лика, Република Хрватска
 Удбина (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Општина Удбина, општина у Лици

или

 Бомбардовање аеродрома Удбина, НАТО бомбардовање Републике Српске Крајине 1995.